Molybdène est une série de bande dessinée franco-belge créé en 1969 par le chercheur Jean-Pierre Petit sous le pseudonyme de Lartie Shaw dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Historique

Publication

Albums

Revues

Liens externes 

Série publiée dans Spirou dans les années 1960
Série publiée dans Spirou dans les années 1970
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge